Malonogometni klub "Kastav" (MNK "Kastav"; Kastav) je futsal (malonogometni) klub iz Kastva, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
MNK "Kastav" je osnovan 26. travnja 2000. godine. Više od desetljeća su se seniri kluba natjecali u "2. HMNL - Zapad". Klub je ugašen 2017. godine.   
Od 2004. godine MNK "Kastav" je organizirao školu malog nogometa, koja je postigla uspjeh 2011. godine, kada su kadeti bili trrećeplasirani na Prvenstvu Hrvatske.

Uspjesi  
 Hrvatski malonogometni kup - regija Zapad 
 pobjednik: 2011./12.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Kastav

Vanjske poveznice 
 mnk-kastav.hr, wayback arhiva iz 2007. 
 mnk-kastav.hr, wayback arhiva iz 2017. 
 crofutsal.com, MNK Kastav 

 old.futsalplanet.com, Kastav 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB KASTAV

Izvori 
 
 mnk-kastav.hr, O nama, wayback arhiva iz 2017. 
 mnk-kastav.hr, O nama, wayback arhiva iz 2007. 
 poslovna.hr, MNK -KASTAV 
 fininfo.hr, MNK -KASTAV 
  

Kastav
Malonogometni klubovi u Primorsko-goranskoj županiji